Az Austrobaileyales a zárvatermők törzsének egyik ősi jellegű rendje. A szélesebb körben elfogadott rendszerezők közül csak az örmény Tahtadzsján határozta meg rendként a csoportot és a Magnolianae főrendben helyezte el. Egyetlen családot sorolt ide, az Austrobaileyaceae-t. Ebbe a családba egy nemzetség tartozik (Austrobaileya) két fajjal. Az Austrobaileya fajok Ausztrália északkeleti részén élő kúszónövények, leveleik egyszerűek, átellenes állásúak, a virágok nagyok, lehajlók. A lepellevelek halványzöld színűek, a porzók sötéten pettyezettek, levélszerűen kiszélesedők.

Rendszerezésük

Újabb rendszerezés 
Az APG I (Angiosperm Phylogeny Group) osztályozása nem tesz említést a rendről, az APG II-t azonban kibővítették a renddel, amit az alapi helyzetű zárvatermők közé helyeztek el. 3 család tartozik ide:
 Austrobaileyaceae
 Schisandraceae – Schisandra, Kadsura és Illicium nemzetségek [+ Illiciaceae]
 Trimeniaceae
Bár az APG II nem ismeri el az Illiciaceae-t külön családként, de megengedi leválasztását a Schisandraceae-ről, ekkor az Illiciaceae egyetlen nemzetséget, az Illiciumot tartalmazza. Az APG III-rendszerben az Illiciaceae-t már beolvasztják a Schisandraceae családba.

Hagyományos rendszerezés 
Cronquist az Austrobaileyaceae családot a liliomfa-virágúak (Magnoliales) rendbe, a Trimeniaceae családot a babérvirágúak (Laurales) rendbe a Schisandra és Kadsura nemzetségeket az Illiciales rend Schisandraceae családjába, az Illiciumot ugyanezen rend Illiciaceae családjába sorolta.
Dahlgren ugyanezt a besorolást alkalmazta, azzal a kis különbséggel, hogy ő az Austrobaileyaceae és a Trimeniaceae családokat egyaránt a babérvirágúak (Laurales) rendben helyezte el.

Források 
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Növényrendek